Michael Fisher – giocatore di baseball statunitense
Michael Fisher – percussionista
Michael Fisher – sceneggiatore statunitense 
Michael E. Fisher – fisico britannico